Màrino (Vólnoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Màrino (Tkhagapx), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Màrino (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia
 Màrino (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Màrino (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Màrino (Txernomórskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia